Finegand bezeichnet
 ein Dorf in Schottland, siehe Finegand (Schottland)
 ein Dorf in Neuseeland, siehe Finegand (Neuseeland)